Skiotocharax est un genre de poissons téléostéens de la famille des Crenuchidae et de l'ordre des Characiformes. Le genre Skiotocharax est mono-typique, c'est-à-dire qu'il n'est composé que d'une seule espèce, Skiotocharax meizon.

Liste d'espèces 
Selon :

 Skiotocharax meizon Presswell, Weitzman & Bergquist, 2000

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 
 
 

Crenuchidae
Characiformes
Characiformes (nom scientifique)
Poisson d'aquarium